Leonora Christina kan henvise til flere artikler:

 Leonora Christina Ulfeldt – datter af Christian IV
 H/F Leonora Christina – en færge

Se også
 Leonora Christina Skov – en dansk forfatter